Tóth Gábor (Kiskunhalas, 1987. március 26. –) magyar labdarúgó, 2015 óta a Szeged-Csanád Grosics Akadémia középpályása.

További információk 
HLSZ
MLSZ
A Lombard FC Pápa hivatalos honlapja
Footballdatabase

1987-ben született személyek
Kiskunhalasiak
Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Dunaújváros FC labdarúgói
A Lombard Pápa labdarúgói
A Szeged 2011 labdarúgói
Élő személyek